Hallinge kan syfta på:

 Hallinge (småort) – en tidigare småort i Salems kommun i Stockholms län
 Hallinge gård – en gård i Salems kommun, Stockholms län.
 Hallinge, Gotland – en by på Gotland

Se även
 Hallingen – en sjö i Vaggeryds kommun i Småland